Ormus (auch Ormuz) ist der veraltete Name von:

 dem Schöpfergott des Parsismus, Ahura Mazda.
 der Insel Hormus sowie der gleichnamigen Stadt auf dieser Insel.
 der Name eines Königreichs in der Straße von Hormus, siehe Ormus (Reich)